

Cinema 
 Il volo (O melissokomos) – film del 1986 diretto da Theo Angelopoulos
 Il volo – film cortometraggio del 2010 diretto da Wim Wenders

Musica 
 Il Volo – gruppo musicale rock progressivo italiano degli anni 1970
 Il Volo – album de Il Volo del 1974
 Il Volo – gruppo musicale crossover classico italiano degli anni 2010
 Il Volo – album de Il Volo del 2010
 Il volo – singolo dei Litfiba del 1990
 Il volo – singolo di Zucchero Fornaciari del 1995

Televisione 
 Il volo – programma televisivo di LA7